Malfer bzw. Malfèr ist der Familienname der folgenden Personen:

 Benno Malfèr (1946–2017), italienischer Benediktinermönch
 Giovanni Malfer (1882–1973), italienischer Gelehrter 
 Michael Malfer (1969–2015), deutscher Fotograf und Coverartist 
 Sebastian von Malfèr (* 1994), italienischer Theaterdarsteller, Drehbuchautor und Filmschauspieler